Saletta ima više značenja:
 Saletta, Macerata
 Saletta, Napoli
 Saletta, Rieti
 Saletta, Torino